Glinojeck (gemeente), een stad- en landgemeente in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Ciechanowski
 Glinojeck (stad), een stad in bovenstaande gemeente